

Geografia 
 Centro abitato – località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale
 Centro storico – la parte più antica di una città, di solito corrispondente al primo nucleo urbano e spesso coincidente con il centro della città
 Centro geografico – centro di una regione della superficie terrestre
 Centro-Valle della Loira – regione della Francia
 Centro – regione del Portogallo
 Centro – distretto della città di Madrid, in Spagna
 Centro – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Centro – quartiere della città di Biella, in Italia
 Centro – quartiere della città di Grosseto, in Italia 
 Centro – quartiere della città di Monza, in Italia
 Centro – barrio di Montevideo, in Uruguay
 Centro – municipalità dello stato di Tabasco, in Messico

Matematica e geometria 
 Centro – in geometria è un punto particolare
 Centro di un gruppo – nella teoria dei gruppi è un particolare sottogruppo di un gruppo

Fisica 
 Centro di massa – concetto della fisica

Sport 
 Centro – ruolo offensivo nel football americano
 Centro – ruolo offensivo nell'hockey su ghiaccio
 Centro (o pivot) – ruolo nella pallacanestro
 Centroboa – ruolo nella pallanuoto
 Tre quarti centro – posizione del rugby

Altro 
 Centro o centrismo – collocazione politica dei moderati equidistante fra la sinistra e la destra
 Franco Centro – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare (1930-1945)
 Centro! – film di John Ford del 1917
 Centro – singolo di MadMan feat Coez
 Mandamento Centro o Città – Suddivisione geografica corrispondente alla città di Reggio Calabria nell'organigramma della 'ndrangheta

Pagine correlate 
 Centrale

Altri progetti